Chosica steht für
 Distrikt Lurigancho-Chosica, Distrikt in der Provinz Lima, Peru
 Chosica (Stadt), Stadt im Distrikt Lurigancho, Provinz Lima, Peru